Фрэнк Бенджамин Сол (, 16 февраля 1924 — 7 ноября 2019) — американский профессиональный баскетболист. Сол был выбран на драфте НБА 1949 года клубом «Рочестер Роялз», с которым он в сезоне 1950/51 завоевал чемпионский титул. 26 января 1952 года он был обменян в клуб «Балтимор Буллетс», однако уже по ходу сезона обменян в «Миннеаполис Лейкерс». С «Лейкерс» Сол трижды становился чемпионом НБА с 1952 по 1954 год. Он, Стив Керр, Патрик Маккоу и Дэнни Грин являются единственными игроками в истории НБА, которым удавалось завоевать два чемпионских титула с двумя разными командами в двух подряд сезонах. Свой последний сезон в НБА Сол провёл в составе «Милуоки Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Нью-Джерси
Баскетболисты США
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Игроки «Милуоки Хокс»